Allan Clarke peut désigner :
 Allan Clarke (1942-), chanteur de rock britannique, ancien membre du groupe The Hollies ;
 Allan Clarke (1946-), footballeur et entraineur de foot anglais.